Feuquieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Feuquières, kommun i departementet Oise, 
 Feuquières-en-Vimeu, kommun i departementet Somme,